70-ият западен меридиан или 70° западна дължина e меридиан, който преминава от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Гренландия, Северна Америка, Атлантическия океан, Южна Америка, Тихия океан и Антарктида до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 110-и източен меридиан.

з070-и западен меридиан